Air Line Junction bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Air Line Junction (Missouri), im Jackson County
 Air Line Junction (Ohio), im Lucas County